Лубурич (, ) — південнослов'янське прізвище, яке походить з Герцеговини. Поширене у хорватів і сербів.
 Вєкослав Лубурич — хорватський генерал НДХ
 Дражен Лубурич — сербський волейболіст
 Стеван Лубурич — югославський футболіст

Примітки